Het Nieuwshuis was een Vlaams productiehuis, opgericht in 2011 door Eric Goens en Lut Havet. Het bedrijf produceerde reportage- en informatieprogramma's voor Eén, VIER en VTM. Enkele van hun televisieproducties waren Het Huis, Niveau 4 en Bargoens, en de documentaire Bariloche.

In 2021 veranderde de naam van het bedrijf in NV Bargoens.

Programma's
 Onze dochter heet Delphine (VIER/RTL, 2013)
 Kroost (VIER, 2014-2016)
 Karen en De Coster (VIER, 2015)
 Het Huis (Eén, 2015-heden)
 Molenbeek (Eén, 2016)
 Niveau 4 (VIER, 2016-heden)
 Bargoens (Eén, 2017-heden)
 Afscheid (Eén, 2018)
 Trafiek Axel (VIER, 2019)
 Cold Case: Wie heeft Sally vermoord? (VTM, 2019)
 Help, mijn borsten staan online! (VIER, 2020)
 Help, mijn kind kijkt porno (VIER, 2020)
 Het Parket (VIER, 2020)
 #Corona2020 (VIER, 2020)
 De zomer van (VTM, 2020)
 Club Flo (vtm, 2020)
 Dimitri Vegas & Like Mike (VIER, 2020)
 BDW (Eén, 2021)
 Salah (Eén, 2021)
 Later als ik groot ben (VTM, 2021)
 Flikken BXL (VTM, 2021)
 Bariloche (Canvas, 2022)
 Spartacus Run (VTM, 2022)
 100 jaar zesdaagse (VRT, 2022)

Prijzen en nominaties
 2015 - Kroost, winnaar van de Sabam Award in de categorie Beste Documentairereeks
 2016 - Molenbeek, genomineerd voor de Prix Europa in de categorie TV IRIS (multiculturele programma’s)

Televisieproductiebedrijf
Vlaams mediabedrijf